Кюэнси́ () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Дуэ. Пригород Дуэ, отделен от него каналом Скарп. Расположен в 3 км к западу от центра Дуэ, в 35 км к югу от Лилля, в 8 км от автомагистрали А21 «Рокада Миньер».

Население (2017) — 6 435 человек.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,3 %
 промышленность — 50,9 %
 строительство — 7,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 31,4 %
 государственные и муниципальные службы — 10,0 %

Уровень безработицы (2017) — 15,3 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 21 390 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Кюэнси с 2014 года занимает Клод Эго (Claude Hégo). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список одержал победу в 1-м туре, получив 67,82 % голосов.

Города-побратимы 
  Туайфорд, Великобритания

См. также 
 Департамент Нор
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея